Jméno a příjmení Jorge Salinas má více nositelů:

 Jorge Salinas (fotbalista) (* 1992) – paraguayský fotbalista, celým jménem Jorge Martín Salinas
 Jorge Salinas (herec) (* 1968) – mexický herec, celým jménem Jorge Salinas Pérez